Sali, családnév

Települések
 Algéria
Sali város és község Ardar tartomány Reggane kerületében

 Horvátország
Sali falu és község, Zára megyében

Csecsenföld
 Sali, város Csecsenföldön